Lomano Trésor LuaLua (Kinshasa, 28 de Dezembro de 1980) é um futebolista profissional da DR congolês, Atualmente, joga pelo Karabükspor.

Carreira 
Lualua representou o elenco da Seleção da República Democrática do Congo de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligações externas 
 

Naturais de Quinxassa
Futebolistas da República Democrática do Congo
Futebolistas do Colchester United F.C.
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Futebolistas do AC Omonia
Futebolistas do Blackpool F.C.
Futebolistas do Çaykur Rizespor
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Jogadores da Seleção da República Democrática do Congo de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013